Philip Phillips pot referir-se a:

 Philip Phillips (bisbe) (mort en 1787), bisbe irlandès catòlic, arquebisbe de Tuam
 Philip Phillips (arqueòleg) (1900–1994), arqueòleg estatunidenc
 Philip Phillips (empresari) (1874–1959), empresari i filantrop estatunidenc
 Philip Phillips (advocat) (1807–1884), advocat i congressista estatunidenc
 Phil Phillips (nascut en 1926), cantant i compositor
 Phillip Phillips (cantant) (born 1990), cantant i compositor, guanyador de la temporada 11 d'American Idol